|-
| 10001 Palermo ||  || 8 octombrie 1969 ||  || L. I. Chernykh
|-
| 10002 Bagdasarian ||  || 8 octombrie 1969 || Nauchnij || L. I. Chernykh
|-
| 10003 ||  || 26 octombrie 1971 || Hamburg-Bergedorf || L. Kohoutek
|-
| 10004 Igormakarov ||  || 2 noiembrie 1975 ||  || T. M. Smirnova
|-
| 10005 Chernega ||  || 24 septembrie 1976 || Nauchnij || N. S. Chernykh
|-
| 10006 Sessai ||  || 22 octombrie 1976 ||  || , 
|-
| 10007 Malytheatre ||  || 16 decembrie 1976 ||  || L. I. Chernykh
|-
| 10008 Raisanyo ||  || 18 februarie 1977 ||  || , 
|-
| 10009 Hirosetanso ||  || 12 martie 1977 || Kiso || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| 10010 Rudruna ||  || 9 august 1978 ||  || N. S. Chernykh, L. I. Chernykh
|-
| 10011 Avidzba ||  || 31 august 1978 || Nauchnij || N. S. Chernykh
|-
| 10012 Tmutarakania ||  || 3 septembrie 1978 || Nauchnij || N. S. Chernykh, 
|-
| 10013 Stenholm ||  || 2 septembrie 1978 || La Silla || 
|-
| 10014 Shaim ||  || 26 septembrie 1978 ||  || L. V. Zhuravleva
|-
| 10015 Valenlebedev ||  || 27 septembrie 1978 || Nauchnij || L. I. Chernykh
|-
| 10016 Yugan ||  || 26 septembrie 1978 || Nauchnij || L. V. Zhuravleva
|-
| 10017 Jaotsungi ||  || 30 octombrie 1978 ||  || 
|-
| 10018 - ||  || 25 iunie 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 10019 - ||  || 25 iunie 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 10020 - ||  || 24 iulie 1979 || Palomar || S. J. Bus
|-
| 10021 Henja ||  || 22 august 1979 || La Silla || 
|-
| 10022 Zubov ||  || 22 septembrie 1979 ||  || N. S. Chernykh
|-
| 10023 Vladifedorov ||  || 17 noiembrie 1979 || Nauchnij || L. I. Chernykh
|-
| 10024 Marthahazen || 1980 EB || 10 martie 1980 ||  || 
|-
| 10025 Rauer ||  || 16 martie 1980 || La Silla || 
|-
| 10026 - ||  || 3 septembrie 1980 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 10027 Perozzi || 1981 FL || 30 martie 1981 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 10028 Bonus ||  || 5 mai 1981 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 10029 Hiramperkins || 1981 QF || 30 august 1981 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 10030 Philkeenan || 1981 QG || 30 august 1981 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 10031 Vladarnolda ||  || 7 septembrie 1981 ||  || 
|-
| 10032 - ||  || 3 septembrie 1981 || Palomar || S. J. Bus
|-
| 10033 - ||  || 24 octombrie 1981 || Palomar || S. J. Bus
|-
| 10034 Birlan || 1981 YG || 30 decembrie 1981 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 10035 - ||  || 16 februarie 1982 || Kleť || 
|-
| 10036 McGaha || 1982 OF || 24 iulie 1982 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 10037 - || 1984 BQ || 26 ianuarie 1984 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 10038 - ||  || 28 aprilie 1984 || La Silla || , V. Zappalà
|-
| 10039 Keet Seel || 1984 LK || 2 iunie 1984 || Anderson Mesa || 
|-
| 10040 - || 1984 QM || 24 august 1984 || Kleť || 
|-
| 10041 Parkinson ||  || 24 aprilie 1985 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 10042 Budstewart || 1985 PL || 14 august 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 10043 Janegann || 1985 PN || 14 august 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 10044 Squyres || 1985 RU || 15 septembrie 1985 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 10045 ||  || 6 septembrie 1985 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 10046 Creighton || 1986 JC || 2 mai 1986 || Palomar || 
|-
| 10047 ||  || 28 august 1986 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 10048 Grönbech || 1986 TQ || 3 octombrie 1986 ||  || 
|-
| 10049 Vorovich ||  || 3 octombrie 1986 ||  || 
|-
| 10050 Rayman ||  || 28 iunie 1987 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 10051 Albee ||  || 23 august 1987 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 10052 ||  || 16 septembrie 1987 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 10053 ||  || 16 septembrie 1987 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 10054 Solomin ||  || 17 septembrie 1987 ||  || L. I. Chernykh
|-
| 10055 Silcher ||  || 22 decembrie 1987 ||  || F. Börngen
|-
| 10056 ||  || 19 ianuarie 1988 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 10057 L'Obel ||  || 11 februarie 1988 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 10058 ||  || 25 februarie 1988 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 10059 - ||  || 21 martie 1988 ||  || 
|-
| 10060 Amymilne || 1988 GL || 12 aprilie 1988 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 10061 Ndolaprata ||  || 11 august 1988 || Siding Spring || 
|-
| 10062 ||  || 1 septembrie 1988 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 10063 - ||  || 16 septembrie 1988 ||  || S. J. Bus
|-
| 10064 Hirosetamotsu || 1988 UO || 31 octombrie 1988 ||  || 
|-
| 10065 || 1988 XK || 3 decembrie 1988 ||  || 
|-
| 10066 - ||  || 1 decembrie 1988 ||  || 
|-
| 10067 Bertuch ||  || 11 ianuarie 1989 ||  || F. Börngen
|-
| 10068 Dodoens ||  || 4 februarie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 10069 Fontenelle ||  || 4 februarie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 10070 Liuzongli ||  || 7 februarie 1989 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 10071 - ||  || 2 martie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 10072 - ||  || 3 aprilie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 10073 - ||  || 3 aprilie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 10074 - ||  || 3 aprilie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 10075 - ||  || 3 aprilie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 10076 || 1989 PK || 9 august 1989 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 10077 ||  || 26 octombrie 1989 || Kushiro || , 
|-
| 10078 Stanthorpe ||  || 30 octombrie 1989 ||  || T. Seki
|-
| 10079 Meunier ||  || 2 decembrie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 10080 ||  || 18 iulie 1990 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 10081 ||  || 29 iulie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 10082 ||  || 29 iulie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 10083 ||  || 22 august 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 10084 ||  || 25 august 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 10085 ||  || 25 august 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 10086 || 1990 SZ || 16 septembrie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 10087 ||  || 18 septembrie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 10088 Digne ||  || 22 septembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 10089 Turgot ||  || 22 septembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 10090 Sikorsky ||  || 13 octombrie 1990 ||  || , 
|-
| 10091 Bandaisan ||  || 11 noiembrie 1990 ||  || T. Seki
|-
| 10092 Sasaki ||  || 15 noiembrie 1990 ||  || K. Endate, 
|-
| 10093 Diesel ||  || 18 noiembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 10094 Eijikato || 1991 DK || 20 februarie 1991 ||  || T. Seki
|-
| 10095 Carlloewe ||  || 9 septembrie 1991 ||  || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 10096 ||  || 13 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 10097 ||  || 15 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 10098 ||  || 30 septembrie 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 10099 Glazebrook ||  || 4 noiembrie 1991 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 10100 Bürgel ||  || 10 decembrie 1991 ||  || F. Börngen
|-